Tadeusz Lachowicz (ur. 1959) – polski poeta, dziennikarz i publicysta
 Tadeusz Zygmunt Lachowicz (1919-2010) – polski lekarz i mikrobiolog
 Tadeusz Michał Lachowicz (1930-2015) – polski mikrobiolog i genetyk